Visberget kan syfta på:

 Visberget, Södermanland
 Visberget, Västmanland